Герардески () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Герардески, Филиппо Мария — итальянский композитор.
 Герардески, Луиджи — итальянский органист, композитор и дирижёр.